Le terme diverticule, forme française de diverticulum peut désigner :
 en histoire et archéologie, une voie romaine secondaire ;
 en médecine et chirurgie, une sorte de hernie.